Il singolare femminile  del torneo di tennis AEGON Nottingham Challenge 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Elena Baltacha che ha battuto in finale  Petra Cetkovská 7–5, 6–3.

Teste di serie

 Monica Niculescu (quarti di finale)
 Lucie Hradecká (quarti di finale)
 Mathilde Johansson (quarti di finale)
 Evgenija Rodina (quarti di finale)

  Elena Baltacha (campionessa)
  Petra Cetkovská (finale)
  Anne Keothavong (secondo turno)
  Tamarine Tanasugarn (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

AEGON Nottingham Challenge 2011